Савинское городское поселение или муниципальное образование «Савинское» — упразднённое муниципальное образование со статусом городского поселения в Плесецком муниципальном районе Архангельской области.

Соответствовало административно-территориальным единицам в Плесецком районе — посёлку городского типа Савинский

Административный центр — рабочий посёлок Савинский.

Законом Архангельской области от 26 апреля 2021 года № 412-25-ОЗ с 1 июня 2021 года упразднено в связи с преобразованием Плесецкого муниципального района в муниципальный округ.

География 
Савинское городское поселение находится в центре Плесецкого района Архангельской области. На территории поселения выделяются реки Шелекса, Емца, Верхняя Тёлза и Северица. Крупнейшее озеро поселения — Большое Сямгозеро. Оно является самым крупным карстовым озером Архангельской области.

История 
Муниципальное образование было образовано в 2006 году.

Согласно Указу Президиума Верховного Совета (ПВС) РСФСР от 26.02.1939 года в Плесецком районе из части Плесецкого, Петровского и Савинского советов был создан Кочмасский сельсовет. Решением облисполкома от 15.12.1961 года посёлок при Савинском строительно-монтажном управлении, леспромхозе  и строящемся цементном заводе был отнесён к категории рабочих посёлков  с присвоением наименования Савинский. Сельский совет был упразднён с передачей его территории в административное подчинение вновь образованному Савинскому поселковому и Емцовскому поселковому советам.

В 1776 году Савинская волость Турчасовского стана Каргопольского уезда вошла в состав Олонецкой области Новгородского наместничества. В 1780 году Савинская волость вошла в состав Онежского уезда Архангельской области Вологодского наместничества.

Население

Экономика 
 Савинский цементный завод

Состав поселения 
В состав городского поселения входят:
 88-го Квартала
 Кривозерко
 Река Емца
 Савинский
 Савинское
 Санатория Тимме
 Шелекса
 Шестово

См. также 
 Список населённых пунктов Плесецкого района
 Административно-территориальное деление Архангельской области
 Шохин Александр Николаевич — российский политик, уроженец села Савинское

Примечания

Ссылки 
 Описание границ территории муниципального образования — городского поселения «Савинское»
 Топографическая карта P-37-09_10.
 Топографическая карта P-37-11_12.

Упразднённые городские поселения Архангельской области
Городские поселения, упразднённые в 2021 году
Муниципальные образования Плесецкого района